Khlébnoie (Sovetski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Khlébnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Khlébnoie (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia